Bieber může být

 Jodi Bieberová, jihoafrická fotografka
 Justin Bieber, kanadský zpěvák
 Bieber (řeka), německá řeka

Související články 
 Biber